Patrīcija Eiduka (ur. 1 lutego 2000 w Rydze) – łotewska biegaczka narciarska, wicemistrzyni świata młodzieżowców, zawodniczka klubu Aizkraukle.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 22 listopada 2014 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Bruksvallarna, gdzie uplasowała się na 40. pozycji na dystansie 5 km stylem dowolnym. Wielokrotna wicemistrzyni Łotwy w biegach narciarskich na dystansach i w sprincie. W 2018 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Goms, gdzie była dziesiąta w sprincie stylem dowolnym. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, zajmując między innymi czwarte miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną podczas mistrzostw świata juniorów w Oberwiesenthal. Walkę o podium przegrała tam z Siri Wigger ze Szwajcarii. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Lygna w 2022 roku zdobyła srebrny medal w biegu na 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2018 w fińskiej Ruce w sprincie stylem klasycznym. Plasując się na 66. pozycji na 73 sklasyfikowane zawodniczki. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 18 stycznia 2020 roku w Novym Měście na Moravě, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym uplasowała się na 27. pozycji.

Zawodniczka trenuje z polską kadrą narodową.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Ludzie urodzeni w Rydze
Łotewscy biegacze narciarscy
Łotewscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2000